María Adelaida de Luxemburgo (21 de mayo de 1924 - 28 de febrero de 2007) fue una princesa luxemburguesa, la tercer vástago y la segunda mujer de la gran duquesa Carlota y su esposo el príncipe Félix de Borbón-Parma.

Vida 
Posiblemente fue nombrada en honor a su tía, la gran duquesa María Adelaida, que había muerto cuatro meses antes de su nacimiento. Sus primeros años fueron tranquilos, pero eso termino al estallar la Segunda Guerra Mundial, ya que la familia Gran Ducal tuvo que abandonar el país, debido a la invasión alemana del 10 de mayo de 1940, refugiándose en Portugal, tras recibir visados ​​de tránsito del cónsul portugués Aristides de Sousa Mendes. Llegaron a Vilar Formoso el 23 de junio. Después de viajar por Coimbra y Lisboa, la familia se aloja primero en Cascais, en la Casa de Santa María, propiedad de Manuel Espírito Santo, entonces cónsul honorario de Luxemburgo en Portugal. Para julio se habían mudado a Monte Estoril, alojándose en el Chalet Posser de Andrade, aunque la estancia duro poco. 

El 10 de julio de 1940, la princesa María Adelaida, junto con su padre, el príncipe Félix , sus hermanos, el príncipe heredero Juan, la princesas Isabel, María Gabriela y Alicia, el príncipe Carlos, la niñera Justina Reinard y el chofer Eugenio Niclou, junto con su esposa Josefina, abordaron el SS Trenton con destino a la ciudad de Nueva York en los Estados Unidos, después se irían al Reino Unido. Con su hermana Isabel, la princesa María Adelaida asistió al Convento del Sagrado Corazón en Roehampton, Londres. Regresarían a Luxemburgo en 1945 tras el fin de la guerra.

Matrimonio e hijos 
El 10 de abril de 1958, a la edad de 33 años, se casó con el conde Carlos José Henckel de Donnersmarck, de 29 (1928-2008). La ceremonia civil se llevó a cabo en el Palacio Gran Ducal y la ceremonia religiosa en la Catedral de Nuestra Señora. Tuvieron cuatro hijos:

 Conde Andrés Henckel de Donnersmarck (n. 30 de marzo de 1959), se casó el 17 de junio de 1995 en Strobl, Austria, se casó con la princesa Juana de Hohenberg (n. el 29 de abril de 1966), bisnieta del archiduque Francisco Fernando de Austria y tienen cuatro hijos:
Laura María Adelaida Catalina Henkel de Donnersmarck (n. 21 de enero de 1997)
María Margarita Francisca Cunigarda Henckel de Donnersmarck (n. 15 de agosto de 1998)
 Luis Henkel de Donnersmarck (n. 25 de mayo de 2001)
 Alberto Henckel de Donnersmarck (n. 27 de marzo de 2006)
 Conde Félix Henckel de Donnersmarck (n. 2 de marzo de 1960 - m. 28 de octubre de 2007), casado con Nina Stolzl, sin hijos, murió de cáncer de pulmón.
 Conde Enrique Henckel de Donnersmarck (n. 13 de noviembre de 1961), se casó el 12 de septiembre de 1998 en Schwertberg con Ana María Merckens (nacida el 13 de febrero de 1969) y tienen un hijo:
Tassilo Henckel de Donnersmarck (n. 24 de enero de 2003)
 Condesa Carlota Henckel de Donnersmarck (n. 4 de agosto de 1965), se casó el 27 de noviembre de 1999, en Wolfsberg con el Conde Cristóbal Juan de Merán (nacido el 26 de agosto de 1963) y tienen tres hijos:
Juan Maximiliano de Merán (n. 28 de septiembre de 2004)
 Ana Colien de Merán (n. 28 de junio de 2006)
 Camila de Merán (n. 8 de marzo de 2008)

También fue madrina de la princesa María Esmeralda de Bélgica, hija del rey Leopoldo III.

Princesas de Luxemburgo